Игорь Александрович Греков () — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1962). Чемпион СССР 1958 года.

Карьера 
Воспитанник клуба «Спартак» Москва. Начал карьеру в «Спартаке» в 1957 году. Первый матч за основной состав провёл 9 сентября 1958 года, в тот же день забив свой первый гол. По итогам чемпионата 1958 года завоевал золотые медали. Проведя в «Спартаке» 4 сезона, сыграл за клуб 30 матчей в чемпионате СССР, забив 3 гола. Трижды был заменён, пять раз выходил на замену. За дубль московского «Спартака» сыграл 35 матчей, забив в них 15 мячей.

В 1961 году перешёл в ЦСКА, где также провёл четыре сезона. В составе армейцев завоевал бронзовые медали чемпионата СССР 1964 года. В 1965 году перешёл в луганскую «Зарю» по приглашению тогдашнего главного тренера украинской команды К. И. Бескова. В составе луганского клуба выиграл в 1965 году турнир дублёров второй группы класса «А», а в следующем году стал победителем второй группы класса «А». В 1967 году перешёл в «Сатурн» из Раменского, после чего завершил карьеру футболиста.

Умер в Москве 6 января 1977 года в возрасте 37 лет.

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в турнире дублёров чемпионатов неполные.

Достижения 
 Чемпион СССР 1958 года. 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1964 года. 
 Победитель второй группы класса «А» 1966 года.
 Победитель второй группы класса «А» среди дублёров 1965 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте «Заря Луганск. История и статистика»
 Профиль на сайте Fanat1k
 Профиль на сайте FootballFacts
 Профиль на сайте CSKA-games.ru/

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Заря» Луганск
Мастера спорта СССР